Шавија може бити:

 Шавија (народ), народ
 Шавија (презиме), презиме